Pomorska Kolej Metropolitalna – zwyczajowa nazwa linii kolejowej w Gdańsku
 Pomorska Kolej Metropolitalna – spółka, która wybudowała i zarządza wyżej wymienioną linią kolejową